Wołost – jednostka podziału administracyjnego dawnej Rosji
 Shire – fikcyjna kraina w książce J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni (zwana Włością w przekładzie J. Łozińskiego)